Oak Bay kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Oak Bay, New Brunswick, vik, 
 Oak Bay (ort), British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar